150-й укреплённый Новгородский район — формирование (воинская часть) РККА ВС СССР в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 150 УР.

История 
150-й укреплённый район сформирован с 14 декабря 1941 года по 25 декабря 1941 года в Вологодской области.

В действующей армии с 4 июня 1942 года по 15 ноября 1944 год и с 09 апреля 1945 года по 3 сентября 1945 года.

Вёл оборону на реке Волхов. С 1 апреля 1943 года боевая задача района — оборона восточного берега рек Малый Волховец, Волхов, северного и северо-восточного побережья озера Ильмень от Ново-Николаевской колонии до Наволок, на протяжении 63 километров
 
В ходе Новгородско-Лужской наступательной операции прикрывал правый фланг 59-й армии.
После подсчётов и прикидок Военный совет и штаб фронта выделили сюда 6, 14 и 112-й стрелковые корпуса в составе девяти стрелковых дивизий, одной бригады и 150-го укрепленного района.
Принимал участие в Свирско-Петрозаводской операции, после её окончания, оборонял достигнутый рубеж. Затем, по выходе Финляндии из войны дислоцировался в Беломорском военном округе.

В мае 1945 года переброшен на Дальний Восток, занял позиции в Дальнегорском районе Приморского края в районе бухты Клоково.

Состав 
 Управление (штаб) 150 УР;
 215-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон;
 150-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон;
 345-й отдельный пулемётно-артиллерийский ордена Красной Звезды батальон
 262-я отдельная рота связи;

В составе

Коменданты 
 Лесков, Яков Иванович, подполковник
 Марченко, Иван Никифорович, полковник

Знаки отличия 
 20.01.1944 года — присвоено почётное наименование «Новгородский».

Примечания

Литература 
 Мерецков К. А. На службе народу
 Катышкин И. С. Служили мы в штабе армейском. — : Воениздат, 1979.
 Перечень № 3 полевых управлений главных командований, управлений оперативных групп, оборонительных районов, укреплённых районов и районов авиационного базирования, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Укреплённые районы СССР во время Великой Отечественной войны